Gra w klasy (film)
 Gra w klasy (powieść)
 Gra w klasy (zabawa)